Алісія Молік і Франческа Ск'явоне були чинними чемпіонками, але цього разу Молік не брала участі. Ск'явоне грала в парі з Квета Пешке і у чвертьфіналі вони поступились парі Олена Лиховцева і Віра Звонарьова.

Даніела Гантухова і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши Лі Тін і Сунь Тяньтянь з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Анжеліка Бахманн /  Кіра Надь

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF Tournament profile 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

Qatar Ladies Open
2006
2006 у катарському спорті